Списък на моделите, носителки на титлата Пентхаус любимец на годината () на списание Пентхаус.

Пентхаус любимци на годината

Пентхаус любимци на месеца

Източници 

любимци